Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2019 года — 21-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который прошёл с 18 по 28 апреля 2019 года в шведских городах Эрншёльдсвик и Умео. Место проведения турнира определено на ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в мае 2018 года во время чемпионата мира. Это последний чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд перед началом вспышки коронавируса.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборная Латвии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 *
 ×
 ^
 *
 *
Северная Америка
 *
 *
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2018 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2018 года
 <div id="2">''x = Организатор чемпионата

Арены

Судьи 
По решению IIHF турнир обслуживали 12 главных и 10 линейных арбитров.
По данным IIHF

Главные судьи
  Ааро Браннаре
  Майкл Кэмпбелл
  Ольдржих Гейдук
  Йоонас Кова
  Гийом Лабонт
  Маркус Линде
  Шон Макфарлейн
  Сергей Морозов
  Арне Шредер
  Андрей Шрубок
  Мирослав Штефик
  Михаэль Черриг

Линейные судьи
  Павел Бадыль
  Райли Боулз
  Хенрик Хаурум
  Йон Килиан
  Людвиг Лундгрен
  Давид Обвегесер
  Яни Песонен
  Никита Шалагин
  Йозеф Шпур
  Таррингтон Вайонзек

Предварительный этап

Группа A

Турнирная таблица

Матчи турнира 
Время местное (UTC+2).

Группа B

Турнирная таблица 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=40|
!width=165|Сборная
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
!width=40|
|- style="background: #ccffcc;"
| 1 ||align=left| || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 31 || 10 || +21 || 12
|- style="background: #ccffcc;"
| 2 ||align=left| || 4 || 3 || 0 || 0 || 1 || 14 || 9 || +5 || 9
|- style="background: #ccffcc;"
| 3 ||align=left| || 4 || 2 || 0 || 0 || 2 || 14 || 13 || +1 || 6
|- style="background: #ccffcc;"
| 4 ||align=left||| 4 || 1 || 0 || 0 || 3 || 6 || 17 || -11 || 3
|- style="background: #ffcccc;"
| 5 ||align=left| || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || 9 || 25 || -16 || 0|}

 Матчи турнира 
Время местное (UTC+2).

 Утешительный раунд 
На этом этапе, в серии из трёх игр до 2-х побед, определяется лучшая команда, которая остаётся в Топ-дивизионе. Проигравшая серию команда займёт на турнире десятое место и перейдёт в первый дивизион чемпионата мира 2020 года.

Время местное (UTC+2).

 Плей-офф 

 Четвертьфинал 
Время местное (UTC+2).

 Полуфинал 
Время местное (UTC+2).

 Видео 

 Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+2).

 Видео 

 Финал 
Время местное (UTC+2).

 Видео 

 Рейтинг и статистика 

 Итоговое положение команд 

 Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штрафное время

 Лучшие вратари 
В список включены пять лучших вратарей, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени своей сборной.

Примечание: М — Место в рейтинге; В = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

 Индивидуальные награды Лучшие игроки: Вратарь: Ярослав Аскаров
 Защитник: Филип Броберг
 Нападающий: Коул КофилдСборная всех звёзд: Вратарь: Ярослав Аскаров
 Защитники: Филип Броберг —  Кэм Йорк
 Нападающие: Коул Кофилд —  Джек Хьюз —  Родион АмировСамый ценный игрок (MVP):'''
  Коул Кофилд

Ссылки 
 
 

Хоккей
2019
Ю1
Хоккей
Ш(ю)
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Хоккей
Хоккей